Büschel steht für:

 eine süddeutsche Bezeichnung für ein Aktenbündel (Faszikel) von geringem Umfang im Archivwesen, abgekürzt mit Bü.
 eine enge Pflanzenwuchsform in der Botanik, siehe Horst (Botanik)
 eine einparametrige Schar in der Analysis, siehe Kurvenschar
 eine bestimmte Menge von Teilräumen in der Mathematik, siehe Projektiver Raum #Projektiver Teilraum
 eine Ortschaft in der Gemeinde Bakum
 ein historisches Stückmaß, siehe Büschel (Einheit)

Büschel ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Büschel (* 1841), Architekt und Baumeister
 Hubertus Büschel (* 1969), deutscher Historiker und Hochschullehrer 
 Johann Gabriel Bernhard Büschel (1758–1813), deutscher Publizist, Übersetzer, Dramatiker und Epiker

Siehe auch:
 Püschel